Domażyr' – staropolskie imię męskie
 Domażyr – wieś w obwodzie lwowskim
 Stara Rika/Domażyr (Stara Rzeka) – lewy dopływ Wereszycy